Николай Клеве Брош (; род. 14 ноября 1975 года, Берум, Норвегия) — норвежский актёр театра и кино.

Театральная карьера 
С 1996 по 1999 года Николай Клеве Брош получил образование в Норвежской Национальной академии театра. С 2005 года работает в Норвежском национальном театре. Также творчество Николая Клеве Броша можно связать с Новым театром Осло и Норвежским театром, где он играл в пьесах «Чайка» Антона Павловича Чехова, «Кто боится Вирджинии Вулф?» Эдварда Олби и в других спектаклях. Николай Клеве Брош был удостоен нескольких наград за немалый вклад в театральную деятельность Норвегии.

Карьера в кино 
Получилась ничуть не хуже, чем театральная. Николай Клеве Брош был номинирован на "Лучшую мужскую роль", а также удостоен других наград. Принимает участие в фильмах вместе с Акселем Хенни. Наиболее популярные фильмы Николая Клеве Броша: «Необходимое убийство», «Макс Манус» и «Тайна Рагнарока».

Семья 
Женат на своей давней подруге Хэйди Гьермундсен Брош, которая тоже имеет театральное образование. У них есть двое сыновей Якоб и Йорген. У Николая Клеве Броша есть сводная сестра Ида Элиз Брош, которая тоже является актрисой театра и кино.

Фильмография

Ссылки 
 
 Official Nicolai Cleve Broch FanPage
 Николай Клеве Брош на сайте КиноПоиск
 Николай Клеве Брош на сайте «Aftenposten»

Актёры Норвегии
Киноактёры Норвегии